Александр Эйгес:
 Эйгес, Александр Исаакович (1847—?) — русский врач, учёный-медик, биохимик.
 Эйгес, Александр Романович (1880—1944) — математик, литературовед, сын С. И. Эйгес.